Mužská čtyřhra Lyon Open 2018 probíhala ve druhé polovině května 2018. Do deblové soutěže lyonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Andrés Molteni a Adil Shamasdin, jehož členové nestartovali společně. Shamasdin se rozhodl zúčastnit paralelně probíhajícího Geneva Open. Spoluhráčem Molteniho se stal Guillermo Durán, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách Kyrgiose se Sockem.

Vítězem se stal nenasazený australsko-americký pár Nick Kyrgios a Jack Sock, který ve finále za 63 minut zdolal česko-nizozemskou dvojici Roman Jebavý a Matwé Middelkoop. Po dvousetovém průběhu 7–5 a 2–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [11–9], když vítězové získali od stavu 8–9 poslední tři míče. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů, získali premiérovou společnou trofej a navýšili aktivní zápasovou bilanci na 11–2. Kyrgios vybojoval první deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Socka to bylo jedenácté takové turnajové vítězství, respektive třetí sezónní s třetím partnerem.

Nasazení párů 
  Ajsám Kúreší /  Jean-Julien Rojer (1. kolo)
  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (čtvrtfinále)
  Marcin Matkowski /  Ben McLachlan (´1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Lyon Open
Tenis ve Francii v roce 2018
ATP World Tour 2018